Гусманов — фамилия. Известные нсоители:

 Гусманов, Арман Асылханович — российский самбист
 Гусманов, Равиль Мидехатович (род. 1972) — российский хоккеист.
 Гусманов, Узбек Гусманович (1935—2016) — российский учёный-экономист.
 Гусманов, Эльдар Азатович (род. 1987) — российский самбист.